

Pessoas 
 Carlos Sampaio Garrido - embaixador português
 Carlos César de Oliveira Sampaio - político brasileiro do início do século XX
 Carlos Henrique Focesi Sampaio  - promotor de justiça e político brasileiro filiado ao PSDB

Localidades 
 Carlos Sampaio (Nova Iguaçu)

Desambiguações de antropônimos